Tommaso Solari, scultore nato a Genova
Tommaso Solari, scultore nato a Napoli